Сливите (Prunus) са род дървета от семейство Розови (Rosaceae), към който освен сливата спадат черешата, кайсията, прасковата, вишната, бадемът.

Видове